Plan B ima više značenja.

 Norgestrel, lek
 Plan B (muzičar)